Одживольський () — польське прізвище.

 Казімеж Одживольський — польський підприємець.
 Славомир Одживольський — польський архітектор, реставратор.
 Францішек Одживольський — польський політик, член сейму VII і VIII каденцій.
 Чеслав Одживольський — польський гонщик.
 Ян Одживольський — польський шляхтич, військовик, урядник Речі Посполитої.

Польські прізвища